Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du  au .

Jelena Dokić remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dinara Safina et Galina Voskoboeva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Malaisie
2011 en Malaisie
Tennis en février 2011
Tennis en mars 2011